Dies ist eine Liste der Städte in Syrien.

Die beiden größten Agglomerationen in Syrien sind Aleppo mit einer Einwohnerzahl von 2.678.400 und die Hauptstadt Damaskus mit einer Bevölkerung von 2.552.003 (Stand jeweils 1. Januar 2006). Damit leben 27 Prozent der Menschen des Landes in beiden Regionen. Größte Stadt in Syrien ist Aleppo mit 1.626.218 Einwohnern.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 50.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und auf Arabisch, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 8. September 1981 sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2006. Aufgeführt ist auch das Gouvernement, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 City Population - Einwohnerzahlen und Karte der Städte Syriens

!
Syrien